melk (drank), vloeistof uit de melkklieren van vrouwelijke zoogdieren 
 biest of colostrum
 geitenmelk
 ezelinnenmelk
 elandenmelk
 koemelk
 moedermelk
 paardenmelk
 schapenmelk
 schoolmelk
 kamelenmelk
 wei (zuivel)
 melksap, melkachtig plantaardig vocht
 melkvervanger, plantaardige melkachtige producten zoals sojamelk, kokosmelk etc.

Plaats
 Melk (district), een district in Oostenrijk
 Melk (gemeente), een stad en gemeente in Oostenrijk
 Melk (concentratiekamp), een nevenkamp van concentratiekamp Mauthausen